Lacona – l'unica frazione del comune italiano di Capoliveri, in provincia di Livorno
Lacona – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Iowa
Lacona – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York